Бундесліга 2012—2013 () — 50-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 23 серпня 2012 традиційно матчем за участю діючого чемпіона — «Боруссія». Останній тур зіграно 18 травня 2013, зимове міжсезоння – з 15 грудня до 19 січня.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 18 команд: 15 команд, що залишились в Бундеслізі, 2 команди, що здобули право змагатись цій вищій лізі країни за підсумками змагань у Другій Бундеслізі («Гройтер» та «Фортуна»), та команда, яка перемогла у раунді плей-офф за право змагатись у Бундеслізі («Айнтрахт»).

За результатами чемпіонату дві команди, що посіли останні місця, вибувають до Другої Бундесліги, відповідно дві найкращі команди Другої Бундесліги отримають право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону. Шістнадцята команда за підсумками сезону та третя команда Другої Бундесліги зіграють між собою перехідних 2 матчі, переможець (у підсумку) в наступному сезоні продовжує змагання в Бундеслізі.

Кваліфікація до єврокубків 
Відповідно до Таблиці коефіцієнтів УЄФА Німеччнина отримала право представити 7 команд в єврокубках сезону 2013—2014. 4 команди за підсумками чемпіонату отримають можливість боротись в Лізі чемпіонів, ще 3 команди боротимуться в Лізі Європи.

Команди учасники першості

Стадіони 
«Гройтер», який здобув право виступати в Бундеслізі, збільшить кількість глядацьких місць на «Троллі-Арена», щоб гарантувати проведення всіх домашніх матчів чемпіонату  на домашньому стадіоні.

Загальні персоналії та спонсори

Зміни головних тренерів

Сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Тур за туром

Результати матчів

Плей-оф 
16-та команда за підсумками сезону в Бундеслізі та 3 команда Другої Бундесліги зіграють між собою 2 матчі. Переможеть здобуде право змагатись в Бундеслізі наступного сезону.

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Бундесліга на сторінці Німецької футбольної ліги  

Німеччина
Німеччина
2012—2013
2012 у німецькому спорті
2013 у німецькому спорті